Fondée en 1989, le Conseil de développement du Pays basque est un des premiers conseils de développement créés, avec celui de Nantes Métropole. 

La particularité du Conseil de développement du Pays basque est son arrimage au Conseil des Élus pour former le dispositif de gouvernance, Lurraldea (ou territoire en basque).

Le CDPB rassemble la société civile organisée avec 130 structures membres qui sont elles-mêmes représentatives de leurs secteurs d’activités.

Composition 

On y trouve notamment : 
 Les membres de droit (les trois chambres consulaires, l’UPPA, l’ICB et l’OPLB)
 Dans chaque collège une représentation des acteurs clés : 
 du monde économique (ex. tous les syndicats patronaux et de salariés, les clusters, la filière agricoles, la mission locale, les associations de développement, …)
 du monde de la formation et de l’enseignement supérieur (IUT, ISABTP, UFR, ESTIA, Enseignement catholique, Seaska…)
 du monde sanitaire et social (Hôpital, Aterbea, EVAH, Banque alimentaire…).

L’ensemble de ces acteurs organisés sont réunis au CDPB pour apporter leur expertise et construire une vision stratégique du Pays Basque, co-construire avec les élus le projet de territoire.

Spécificités par rapport aux autres conseils de développement 

Le Conseil de développement du Pays Basque est spécifique dans le paysage des Conseils de développement (du fait de l’absence d’institution publique à l’échelle du Pays Basque). Il travaille très étroitement avec les élus (via le Conseil des élus, mais aussi en lien avec l’État, la Région et le Département qui le financent). 

Depuis 20 ans il est dans une démarche de co-construction avec les élus de la stratégie territoriale et apporte des propositions concrètes pour contribuer à l’élaboration du Contrat territorial spécifique Pays Basque signé tous les sept ans. C’est pour assurer ce lien étroit entre propositions et concrétisation, que le CDPB dispose d’un collège d’élus (issus du Conseil des élus du Pays Basque) et d’un collège d’administration où sont présents les représentants des services de l’État, de la Région, du Département, des collectivités en général (via le syndicat des Directeurs Généraux des Services). 

Depuis 20 ans, le Conseil de développement nourrit le « projet de territoire » qui se décline en contrats tous les sept ans, mais aussi au travers d’autres dispositifs que les élus ont portés activement (souvent à partir de propositions/avis du CDPB) : les programmes européens (dont actuellement sur la montagne), la création de Bil ta Garbi,  l’EPFL, de l’OPLB, du plan urgence logement, etc.

Fonctionnement 

Le Conseil de développement du Pays Basque se situe en amont, et souvent a joué un rôle d’impulsion sur des sujets insuffisamment pris en compte sur le territoire (c’était la langue, puis le logement et le foncier, puis l’économie productive… au début des années 2000)… ou sur de nouveaux sujets (la jeunesse, la marque territoriale, l’innovation dans les TPE, aujourd’hui le dialogue social).

Liens externes 
 Site de Lurraldea, section Conseil de développement du Pays basque
 Site de la Coordination nationale des Conseils de développement 
 Site du Conseil de développement du Pays Basque

Pays (division territoriale française)